AJ Auxerre este un club de fotbal din Auxerre, Franța care evoluează în Ligue 1. Viorel Moldovan a fost antrenor al echipei, în perioada 26 mai 2016-26 septembrie 2016

Palmares

Plan intern

Campionat
Ligue 1
Campioană: 1995–96
Ligue 2
Campioană: 1979–80
Division d'Honneur (Burgundy)
Campioană: 1970
FGSPF Championnat
Locul 2: 1909
FGSPF Burgundy Championnat
Campioană(9): 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914

Cupe
Coupe de France
Campioană: 1993–94, 1995–96, 2002–03, 2004–05
Finalistă: 1978–79, 2014–15

Internațional 
UEFA Intertoto Cup
Campioană: 1997, 2006
Finalistă: 2000
Coppa delle Alpi
Campioană: 1985, 1987

Evoluția echipei în ultimii ani

Note

Legături externe 
 Profilul ei pe footbo 
 site oficial

Cluburi franceze de fotbal
Fondări în 1905